600 hace referencia a varios artículos:

Matemática
 Número Seiscientos.

Cronología
 Año 600
 Año 600 AEC (Véase:  a. C.)
 Seicento, denominación historiográfica del  en la cultura italiana. Véase: Barroco italiano.

Transporte
 Modelos de automóvil, SEAT 600, Fiat 600 y Fiat Seicento.
 Línea 600 (Córdoba), línea de transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Córdoba, Argentina.
600 Millas de Charlotte, prueba automovilística.

Tecnología
600 nanómetros, en industria de semiconductores.
600p, nombre corto para una de las categorías de los modos de vídeo.